Вашичек () — чешская фамилия.

Известные носители:
 Вашичек, Владимир (1919—2003) — чешский художник.
 Вашичек, Зденек (1933—2011)— чешский археолог и правозащитник.
 Вашичек, Йозеф (1980—2011) — чешский хоккеист.
 Васичек, Олдрич Альфонс (род. 1942) — чешский математик.